Apodanthaceae är en familj av tvåhjärtbladiga växter. Apodanthaceae ingår i ordningen gurkordningen, klassen tvåhjärtbladiga blomväxter, fylumet kärlväxter och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Apodanthaceae 29 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gurkordningen
Apodanthaceae